Рок може да се отнася за:
 Рок, музикален жанр
 Рок (река)
 Рок, легендарна птица
 Окръзи в САЩ
 Рок (окръг, Минесота)
 Рок (окръг, Небраска)
 Рок (окръг, Уисконсин)